Yao pode referir-se a:

 O nome do Demiurgo nas escrituras Gnósticas.
 Yao, cidade japonesa da província de Osaka.
 Yao (etnia), povo da China e sudeste asiático.
 Yao (filme), do cineasta francês Philippe Godeau
 Yao (imperador), um governante chinês mítico.
 A transliteração dos Nomes de família chineses 姚, 銚, e 么.
 O povo waYao da África Oriental.
 Andrew Chi-Chih Yao, um cientista informático.
 Yao Wenyuan, membro do Bando dos quatro.
 Yao Ming, jogador de basquetebol.
 Francis Yao, um médico, perito em transplantes de fígado na Universidade da Califórnia.
 Yao, cidade do Chade.
 Yao ou Iaô pessoas iniciadas no Candomblé.

Desambiguação